Abstellen steht für:
 Abstellen (Reitkunst), Winkel des Pferdes zum Hufschlag
 Abstellen (Straßenverkehr), Parken eines Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum
 Abstellen eines betriebsbereiten Eisenbahnfahrzeugs, siehe Aufrüsten (Bahn)#Aufgerüstetes Abstellen
 Abstellen nicht benötigter Eisenbahnfahrzeuge, siehe Z-Stellung

Siehe auch: